Westerwolde steht für

 Westerwolde (Gemeinde), eine Gemeinde in der niederländischen Provinz Groningen
 Westerwolde (Landstrich), eine Gegend im Nordosten der Niederlande